

Storia 
 Campo di concentramento di Breitenau – campo di concentramento situato a Breitenau presso Guxhagen (Germania)

Geografia

Austria 
 Breitenau – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Breitenau – frazione di Pennewang, comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)
 Breitenau am Hochlantsch – comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Francia 
 Breitenau – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Breitenau – comune nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Breitenau – ex comune ora frazione di Bad Rodach, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Breitenau – ex comune ora frazione di Feuchtwangen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Breitenau – frazione di Guxhagen, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Breitenau – ex comune ora frazione di Oederan, città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)

Repubblica Ceca 
 Breitenau – antico nome tedesco di Široká Niva, comune nel distretto di Bruntál (Moravia-Slesia)

Pagine correlate 
 Breitnau – comune tedesco nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)